Валентина Смирнова:
* Смирнова, Валентина Андреевна (род. 2002) — российская футболистка.
 Смирнова, Валентина Васильевна (1931—2005) — оператор машинного доения совхоза «Парский», Родниковский район Ивановской области; полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Смирнова, Валентина Васильевна (1941—2013) — советская и российская театральная и кино-актриса.